Navès, comune spagnolo nella comunità autonoma della Catalogna
Navès, comune francese nel dipartimento del Tarn